Минна Вормсская или Минна из Вормса (? — май 1096) — одна из известнейших жертв Вормсской резни 1096 года, убитая за отказ перейти в христианство.

Еврейка. Предприниматель, занималась ростовщичеством и оказанием других финансовых услуг. Считалась среди клиентов влиятельной фигурой в Вормсе, дружила с представителями христианской знати.

В мае 1096 года во время массового убийства евреев в немецком городе Вормс, совершенного крестоносцами и жителями города во главе с графом Эмихом, Минне было предложено принять христианство, на что она ответила отказом. После чего подверглась мучениям и убита.

Литература 
 Taitz, E.; Henry, S.; Tallan, C. (2003). The JPS Guide to Jewish Women: 600 B.C.E. to 1900 °C.E. A JPS Guide Series. Jewish Publication Society. p. 111. ISBN 978-0-8276-0752-1.

Жертвы антисемитизма
Еврейские погромы в Средние века
Еврейские погромы в Германии
История Вормса
Мученики
Женщины XI века
Родившиеся в XI веке
Умершие в 1096 году
Предприниматели XI века